Elias steht für:
 Elias, einen Vor- und Familiennamen (inklusive Liste bedeutender Namensträger)
 Elias (Adels- und Patriziergeschlecht), ein niederländisches Geschlecht
 Elias (Mendelssohn), ein Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy
 Elias (Lied), ein Lied des deutschen Synthie-Pop Duos Wolfsheim
 Eliaskette, eine nordamerikanische Bergkette
 Mount Saint Elias, ein Berg in Alaska
 Elias (Band), eine deutsche Indie-Pop-Band
 Elias (Berg), ein Berg auf der Insel Santorini in Griechenland
 Elías (Kolumbien), eine Gemeinde in Huila, Kolumbien

Siehe auch:

 Elija, biblischer Prophet
 Wrangell-St.-Elias-Nationalpark im südöstlichen Alaska
 Elijah
 Eliaz
 Iljas